sant Aniol (sotsdiaca) (Esmirna, Anatòlia, segle II - Viviers, Gàl·lia, 208), religiós que va evangelitzar el sud de la Gàl·lia, màrtir venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Toponímia:
 Sant Aniol de Finestres, municipi de la comarca de la Garrotxa 
 Sant Aniol d'Aguja, antic monestir benedictí del segle IX, després parròquia i santuari, a l'Alta Garrotxa, a la vall de Sant Aniol (o d'Aguja) i al costat de la riera de Sant Aniol 
 Església de Sant Aniol de Finestres, església romànica dels segles X-XI al terme de Sant Aniol de Finestres
 Altres:
 Sant Aniol (aigua), aigua mineral de Sant Aniol de Finestres